Региональный совет Бретани () — исполнительный орган региона Бретань, образованного 28 ноября 1956 года. Находится в Ренне. Бретань стала одним из немногих регионов Франции, границы которых не были затронуты административно-территориальной реформой 2014 года.

В соответствии с законом о новых границах регионов и выборах в них Nº 2015-29 от 16 января 2015 года Советы новых регионов избираются сроком на 5 лет (до 2010 года региональные советы избирались на 6 лет, в 2010 — на 5 лет).

Члены Региональных советов избираются по партийным спискам в два тура без добавления, удаления имен и изменений в порядке их представления. Каждый список состоит из нескольких подсписков, соответствующих числу департаментов в регионе.

Если список получил абсолютное большинство голосов в первом туре, то ему сразу выделяется четверть мест. Остальные места делится пропорционально среди списков, набравших 5 % и более голосов избирателей.

Если ни один из списков не получил в первом туре абсолютное большинство, назначается второй тур. До второго тура допускаются списки, набравшие более 10 % голосов избирателей. При этом состав этих списков может быть изменён путём включения кандидатов, которые участвовали в первом туре в списках, получивших менее 5 % голосов избирателей. Места в Региональном совете распределяются между списками — участниками второго тура пропорционального поданным за них голосам, при этом четверть мест добавляется списку, набравшему простое большинство голосов.

Места внутри каждого списка распределяются пропорционально количеству голосов, полученных в каждом департаменте.

Региональный совет Бретани состоит из 83 советников, избираемых в четырех департаментах, входящих в регион — Иль и Вилен, Кот-д’Армор, Морбиан и Финистер.

Состав Регионального совета Бретани (2021—2028)

Исполнительный комитет Регионального совета 
 Президент — Лоик Шене-Жирар (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 1-й вице-президент (климат и мобильность) — Мишель Керне (Социалистическая партия, департамент Финистер)
 2-й вице-президент (среднее образование и лицеи) — Изабель Пеллерен (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 3-й вице-президент (сельское хозяйство и продукты питания) — Арно Лекюйер (Социалистическая партия, департамент Кот-д’Армор)
 4-й вице-президент (территориальное планирование, экономика и среда обитания) — Лоранс Фортен (Разные центристы, департамент Финистер)
 5-й вице-президент (финансы, человеческие ресурсы, Европа и международное сотрудничество) — Стефан Перрен (Радикальная партия, департамент Иль и Вилен)
 6-й вице-президент (туризм и культурное наследие) — Анн Галло  (Разные левые, департамент Морбиан)
 7-й вице-президент (спорт и молодежь) — Пьер Пуликен (Социалистическая партия, департамент Морбиан)
 8-й вице-президент (занятость, обучение и профессиональная ориентация) — Форух Салами  (Социалистическая партия, департамент Финистер)
 9-й вице-президент (высшее образование, исследования и инновации) — Оливье Давид (Разные левые, департамент Иль и Вилен)
 10-й вице-президент (здравоохранение, водные ресурсы и биоразнообразие) — Дельфин Александр (Коммунистическая партия, департамент Морбиан)
 11-й вице-президент (языки Бретани и бретонский мир) — Кристиан Троадек (За Бретань!, департамент Финистер)
 12-й вице-президент (культура) — Беатрис Масе (Разные левые, департамент Иль и Вилен)
 13-й вице-президент (море и побережье) — Даниэль Кюэф (Экологическая политика, департамент Иль и Вилен)

Списки, принявшие участие в региональных выборах в Бретани в 2021 году

Результаты региональных выборов в Бретани (20 и 27 июня 2021 года)

Состав Регионального совета Бретани (2015—2021)

Исполнительный комитет Регионального совета 
 Президент — Лоик Шене-Жирар (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 1-й вице-президент (культура и региональная демократия) — Жан-Мишель Ле Буланже (Разные левые, департамент Морбиан)
 2-й вице-президент (обучение и профессиональная ориентация) — Жоржет Бреар (Социалистическая партия, департамент Кот-д’Армор)
 3-й вице-президент (высшее образование, исследования и инновации) — Жерар Лаэллек (Коммунистическая партия, департамент Кот-д’Армор)
 4-й вице-президент (Европа и международное сотрудничество) — Форух Салами  (Социалистическая партия, департамент Финистер)
 5-й вице-президент (сельское хозяйство) — Оливье Аллен (Социалистическая партия, департамент Кот-д’Армор)
 6-й вице-президент (языки Бретани) — Лена Луарн (Регионалисты, департамент Иль и Вилен)
 7-й вице-президент (море и портовая инфраструктура) — Пьер Карльскен (Вперёд, Республика!, департамент Финистер)
 8-й вице-президент (территориальное планирование) — Лоранс Фортен (Социалистическая партия, департамент Финистер)
 9-й вице-президент (окружающая среда, биоразнообразие и климат) — Тьерри Бюрло (Социалистическая партия, департамент Кот-д’Армор)
 10-й вице-президент (лицеи) — Изабель Пеллерен (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 11-й вице-президент (высшее образование, научные исследования и цифровой переход) — Бернар Пуликен  (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 12-й вице-президент (туризм) — Анн Галло  (Социалистическая партия, департамент Морбиан)
 13-й вице-президент (спорт и молодежь) — Пьер Пуликен (Социалистическая партия, департамент Морбиан)
 14-й вице-президент (равенство и социальные инициативы) — Анн Пато (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)
 15-й вице-президент (экономика, инновации, торговля и ремесла) — Мартьен Мерье (Социалистическая партия, департамент Иль и Вилен)

Списки, принявшие участие в региональных выборах в Бретани в 2015 году

Результаты региональных выборов в Бретани (6 и 13 декабря 2015 года)

См. также 
 Бретань
 Департамент Иль и Вилен
 Департамент Кот-д’Армор
 Департамент Морбиан
 Департамент Финистер
 Совет департамента Иль и Вилен
 Совет департамента Кот-д’Армор
 Совет департамента Морбиан
 Совет департамента Финистер

Примечания

Ссылки 
 Сайт Регионального совета Бретани

Региональные советы Франции